HMS Cardiff — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь города Кардифф.

 HMS Cardiff (1652) — 34-пушечный корабль, бывший голландский Fortune. Захвачен в 1652 году HMS Tyger. Продан в 1658 году.
 HMS Cardiff (D58) — лёгкий крейсер типа «Каллиопа». Спущен на воду в 1917 году, отправлен на слом в 1947 году.
 HMS Cardiff (D108) — эсминец УРО типа 42. Спущен на воду в 1974 году. Списан в 2005 году.

Кардифф